Voyage de noces, film muet italien réalisé par Alberto Degli Abbati, sorti en 1912 ;
 Voyage de noces, ou Jacqueline et l'amour, film franco-autrichien, réalisé par Germain Fried, Joe May et Erich Schmidt, sorti en 1933 ;

Voir aussi 
 Le Voyage de noces, film franco-italien réalisé par Nadine Trintignant, sorti en 1976.